Veroes peut désigner :

Personnalités 
 José Joaquín Veroes : militaire vénézuélien ayant participé à la Guerre d'indépendance du Venezuela ;

Toponymes

Veroes : l'une des quatorze municipalités de l'État d'Yaracuy ;
 Capitale Veroes : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalités de Veroes dans l'État d'Yaracuy.

Autres 
 Veroes : un rhum vénézuélien, bénéficiant de l'appellation d'origine Ron de Venezuela, « rhum du Venezuela » en français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme